Gualcince kan syfta på:

Honduras 

 Gualcince (kommun), Departamento de Lempira, 
 Gualcince (ort), Departamento de Lempira,